Rockford kan syfta på:

 Rockford, Alabama
 Rockford, Idaho
 Rockford, Illinois
 Rockford, Iowa
 Rockford, Michigan
 Rockford, Minnesota
 Rockford, Ohio
 Rockford, Tennessee

Se även
 Rockford tar över – en amerikansk TV-serie 19741974–1980, originaltitel The Rockford Files